Varallo kan avse:

 Varallo, en ort och kommun i provinsen Vercelli i regionen Piemonte, Italien
 Varallo Pombia, en ort och kommun i provinsen Novara i regionen Piemonte i Italien
 Francisco Varallo, en argentinsk fotbollsspelare och landslagsspelare för Argentina